

Geografia 
 Italia
 Strada provinciale 31 Colunga – strada provinciale della città metropolitana di Bologna
 Spagna
 Colunga – comune nella comunità autonoma delle Asturie

Persone 
 Adrián Colunga – ex calciatore spagnolo, attaccante
 Fernando Colunga – attore messicano di telenovele